Bill Hewitt je lahko:
Bill Hewitt (1928–1996), kanadski hokejski komentator
Bill Hewitt (košarkar) (rojen 1944), ameriški košarkaš
Bill Hewitt (politik) (rojen 1930), avstralski politik
Bill Hewitt (ameriški nogomet) (1909–1947), ameriški igralec ameriškega nogometa

Glej tudi
William Hewitt (razločitev)